Ла Закатера има више значења:

 Ла Закатера (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Закатера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Закатера (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику